Ралли Монте-Карло 2012 года (официально 80ème Rallye Automobile de Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли, который прошёл с 18 по 22 января 2012 года.

Итоговая таблица

Спецучастки 
Источник:

Power Stage 
«Power Stage» — финальный этап ралли длиной 5,16 км (проходил между Сент-Агнес и Коль де ла Мадон).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Турнирные таблицы 
 Результаты ралли Монте-Карло 2012 года на сайте ewrc-results.com 

Ралли Монте-Карло
2012 год в автоспорте